Albarda ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Albarda (1826–1898), niederländischer Jurist, Entomologe und Ornithologe
 Willem Albarda (1877–1957), niederländischer Politiker (SDAP)

Albarda steht für:

 La Albarda, ein Garten in der Urbanisation La Sella, Spanien